A 2018–19-es magyar televíziós évad szócikk a három országos adó főműsoridős műsorait gyűjti össze. A lista tartalmazza a csatornák saját gyártású főműsoridős műsorait, sorozatait és a más országok által készített, szinkronizált sorozataikat.

A lista az RTL Klub, a TV2, valamint a közszolgálati televízió főadója, a Duna főműsoridős műsorstruktúráját tartalmazza.

Jelmagyarázat 
 – Importált (nem saját gyártású) műsor

 – Sportműsor

 – Film

Az első évados műsorok félkövérek.

Napok szerint

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Források 
 

Televíziócsatornák által sugárzott műsorok listái
magyar televíziós évad
magyar televíziós évad
Magyarországi televíziózás